Qusarçay kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qusarçay (vattendrag), Khachmaz Rayon, 
 Qusarçay (ort), Khachmaz Rayon, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar